ChiliProject est une application web libre de gestion de projet en mode web, développé en Ruby sur la base du framework Ruby on Rails. Elle est un fork de l'application Redmine durant l'année 2011. 

Depuis 2014, le projet n'est plus maintenu.

Liens externes 

  Site officiel
  Dépôt

Notes et références 

Forge logicielle libre
Logiciel libre sous licence GPL
Logiciel pour Windows
Logiciel pour Unix
Ruby